Население Словакии по данным на начало 2019 года составляло 5 450 тысяч человек.

Динамика населения Словакии 

Население по данным Евростат

 Движение населения в 1919—2016 гг

Плотность населения

Национальность 

 словаки 85,8 %
 венгры 9,7 %
 цыгане 1,7 %
 чехи 0,8 %
 русины 0,6 %
 прочие 1,4 %

Родной язык 
 словацкий 83,9 %
 венгерский 10,7 %
 цыганский 1,8 %
 русинский1,1 %
 чешский 0,9 %
 прочие 1,6 %

Конфессия 

 католики 68,9 %
 лютеране 6,9 %
 греко-католики 4,1 %
 реформаты 2,0 %
 православные 0,9 %
 атеисты 13,0 %
 прочие 4,2 %

Национальные меньшинства 
Крупнейшим национальным меньшинством Словакии являются венгры, проживающие на юге страны, которые в двух районах составляют большинство населения.

Районы с высокой концентрацией венгерского населения:

 Район Дунайска-Стреда 83 %
 Район Комарно 69 %
 Район Римавска-Собота 41 %
 Район Галанта 39 %
 Район Нове-Замки 38 %
 Район Шаля 36 %
 Район Рожнява 31 %
 Район Требишов 29 %
 Район Лученец 28 %
 Район Левице 28 %
 Район Вельки-Кртиш 27 %
 Район Ревуца 22 %
 Район Сенец 20 %
 Район Кошице-Околье 13 %
 Район Михаловце 12 %
 Район Нитра 7 %

Район с высокой концентрацией русинского населения — Прешовский край (Пряшевская Русь)

Примечания